Desa Barengkok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Barengkok (administrativ by i Indonesien, lat -6,60, long 106,64), Jawa Barat, 
 Desa Barengkok (administrativ by i Indonesien, lat -6,43, long 106,49), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar